Marie Anna Portugalská, plným jménem portugalsky Maria Anna Fernanda Leopoldina Micaela Rafaela Gabriela Carlota Antónia Júlia Vitória Praxedes Francisca de Assis Gonzaga, (21. července 1843, Lisabon, Portugalsko – 5. února 1884, Drážďany) byla rodem portugalská infantka, princezna z dynastie Braganza-Sasko-Koburg-Gotha a sňatkem se stala saskou princeznou.

Biografie

Původ 
Marie Anna se narodila jako páté dítě (druhá dcera) prince Ferdinanda II. Portugalského a jeho manželky, portugalské královny Marie II. Portugalské.

Manželství a potomci 
11. května roku 1859 se infantka Marie Anna v lisabonském Belému provdala za saského prince Jiřího (od roku 1902 saského krále Jiřího I.), druhého syna saského krále Jana I. Z jejich manželství vzešlo osm dětí, čtyři synové a čtyři dcery; dvě nejstarší dcerky však zemřely v batolecím věku:

 Marie Johana (19. června 1860 – 2. března 1861)
 Alžběta Albertina (14. února 1862 – 18. května 1863)
 Matylda (19. března 1863 – 27. března 1933), svobodná a bezdětná
 Fridrich August (25. května 1865 – 18. února 1932), poslední saský král v letech 1904–1918, ⚭ 1891 Luisa Toskánská (2. září 1870 – 23. března 1947)
 Marie Josefa Luisa (31. května 1867 – 28. května 1944), ⚭ 1886 Ota Habsbursko-Lotrinský (21. dubna 1865 – 1. listopadu 1906), arcivévoda rakouský
 Jan Jiří (10. července 1869 – 24. listopadu 1938), saský vévoda,

 ⚭ 1894 Marie Isabella Württemberská (30. srpna 1871 – 24. května 1904)
 ⚭ 1906 Marie Imakuláta Neapolsko-Sicilská (30. října 1874 – 28. listopadu 1947)

 Maxmilián Vilém August (17. listopadu 1870 – 12. ledna 1951), pastor v kostele v Norimberku, profesor kanonického práva na Freiburské univerzitě
 Albert Karel Antonín (25. února 1875 – 16. září 1900), tragicky zahynul při dopravní nehodě

Zemřela v Drážďanech ve věku 40 let 5. února roku 1884. Pochována byla v Katedrále Nejsvětější Trojice v Drážďanech.

Marie Anna zemřela osmnáct let před tím, než její manžel po smrti svého bezdětného bratra krále Alberta usedl na saský trůn. Jeho následník, jejich nejstarší syn Fridrich August, byl posledním saským králem – v roce 1918 vystřídala monarchii v Německu republika.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 
 http://thepeerage.com/p10375.htm#i103743

Dynastie Braganza-Sasko-Koburg-Gotha
Wettinové (albertinská větev)
Portugalské infantky
Saské korunní princezny
Portugalští římští katolíci
Narození v roce 1843
Narození 21. července
Narození v Lisabonu
Úmrtí v roce 1884
Úmrtí 5. února
Úmrtí v Drážďanech
Pohřbení v katedrále v Drážďanech
Ženy